«Зов предков» () — американский кинофильм 1935 года. Экранизация одноимённого произведения Джека Лондона.

Сюжет 

Джек Торнтон спас Бэка — наполовину пса, наполовину волка (отсылка к другому произведению Джека Лондона «Белый Клык»), купив его у заносчивого англичанина, собиравшегося пристрелить собаку. Проигрыш в карты заставляет главного героя ехать добывать золото на Аляску. Его попутчиком по дороге к Юкону стал Коротышка Хулихан, завладевший картой сокровищ, содержащейся в письме исчезнувшего золотоискателя. Далее Джек спасает неизвестную женщину, и уже втроём они отправляются на поиски золота…

В ролях

Производство 
Во время съёмок фильма Кларк Гейбл изнасиловал Лоретту Янг, которая позже родила дочь Джуди Льюис (1935—2011). Гейбл и Янг никогда публично не признавались в том, что они биологические родители Джудит, которую Янг официально удочерила.

Фотографии со съёмок

Примечания

Ссылки 
 
 

Приключенческие фильмы США
Экранизации произведений Джека Лондона
Семейные фильмы США
Фильмы с действием на Аляске
Фильмы о собаках
Фильмы о волках
Фильмы США 1935 года
Фильмы, спродюсированные Дэррилом Ф. Зануком